Ablauf (Verb: ablaufen) bezeichnet:
 den Vorgang eines Geschehens, siehe Prozess
 Ablaufzeitpunkt einer Frist (), siehe Termin
 Arbeitsablauf, vordefinierte Abfolge von Aktivitäten in der Arbeitswelt
 Programmablauf, vordefinierte Abfolge von Befehlen bei einem Computerprogramm, siehe Kontrollfluss
 Ablauforganisation, in der Organisationstheorie die Beschreibung von Arbeitsprozessen

Ablauf bezeichnet in der Technik:
 Ablauf (Bauteil), der einer Hohlkehle ähnliche, konkave Übergang von Gesims zur unterhalb anschließender Fassadenfläche
 Ablauf (Maschine), eine Maschine zum Abwickeln von Draht, Litze oder Faden
 Ablaufgarnitur, Abflussöffnung bei Badewannen, Duschtassen oder Waschbecken
 Bodenablauf, Abflussöffnung im Boden von Nassräumen
 Straßenablauf, ein Bauteil der Straßenentwässerung
 den Überlauf eines durchströmten Teiches, siehe dazu Mönch (Teichwirtschaft) und Zapfen (Teichwirtschaft)
 ein Schluckloch, in dem Oberflächenwasser versickert, siehe dazu Ponor (natürlich) oder Sickerschacht (künstlich)

Siehe auch:

 Abfluss, in der Hydrologie das Wasservolumen, das ein vorgegebenes Einzugsgebiet unter der Wirkung der Schwerkraft innerhalb einer bestimmten Zeit verlässt
 Ablaufberg, eine Rangiereinrichtung für Güterzüge
 Auflauf (Begriffsklärung)
 Kanalisation